Кејп Џирардо има више значења:
 Округ Кејп Џирардо (Мисури)
 Кејп Џирардо (Мисури)